O Jardim Conde Valbom é um jardim situado nas Avenidas Novas, em Lisboa.

Conde Valbom
Avenidas Novas (Lisboa)